El término Amar de nuevo puede referirse a:

 Amar de nuevo, telenovela mexicana.
 Amar de nuevo, álbum de Inti-Illimani.